2 miejscowości w Polsce:
 Czekarzewice Pierwsze
 Czekarzewice Drugie